Темематический субстрат — гипотетический индоевропейский язык населения доисторической Центральной Европы, следы которого обнаруживаются в лексике праславянского и, отчасти, прабалтийского языка.

Автором термина является Георг Хольцер, предложивший список из этимологий 45 праславянских корней, которые демонстрируют аномальные фонетические соответствия по сравнению с регулярными балто-славянскими. Нередко субстратные слова образуют синонимические пары с исконными (просо — брашно, голень — колено, свиреп — зверь, затворить — дверь).

Название языка представляет собой акроним, отсылающий к заявленным фонетическим изменениям: tenues (глухие взрывные) стали mediae (звонкими взрывными), а mediae aspiratae (придыхательные звонкие взрывные) — tenues (глухими взрывными).

Фонетика 
В темематическом языке, в отличие от балто-славянских, не действовал закон Винтера.
  > темематические *p, *t, *k при балто-славянских *b, *d, *g
  > темематические *b, *d, *g при балто-славянских *p, *t, *k
   > темематические *ro, *lo при балто-славянских *ĭl, *ĭr
 долгие гласные укорачиваются перед сонорными согласными

Этническая атрибуция 

Сам Хольцер отождествлял носителей темематического языка с доскифским населением Юго-Восточной Европы — киммерийцами.

По мнению Ф. Кортландта, на темематическом языке говорила одна из волн индоевропейских переселенцев, двигавшихся на запад по северному берегу Дуная и осевших к западу от славянской прародины. В силу параллелей с италийскими языками (включающими венетский), ими могли быть исторические венеды, жившие между Вислой и Эльбой.

Критика 
Р. Матасович считает, что некоторым предложенным Хольцером этимологиям (свобода, тесто) есть более предпочтительные альтернативы. Он замечает, что некоторые славянские и балтийские формы несводимы к единому субстратному прототипу. По его мнению, в балто-славянских языках прослеживается доиндоевропейский субстрат, в целом общий с другими западными индоевропейскими языками.

Ф. Кортландт оценивает теорию Хольцера в целом положительно, однако считает, что специфическое развитие r̥ > ro не подтверждается конкретными примерами. Несводимость к единой праформе, отмеченную Матасовичем, он объясняет тем, что субстрат был заимствован уже после распада балто-славянского праязыка в результате того, что прабалты и праславяне оказались по разные стороны Припятских болот. Он считает, что доиндоевропейский субстрат, восходящий к горизонту шнуровиков, проник в праславянский и прабалтийский через посредство темематического.

См. также 
 Заимствования в праславянском языке
 Догерманский субстрат
 Дофинноугорский субстрат

Примечания

Литература 
 
 Holzer G. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1989.
 
 
 

Праславянский язык
Индоевропейские языки
Доклассические языки Европы
Субстратные языки
Изолированные и неклассифицированные языки Европы